Gautier is de Franstalige versie van de Nederlandstalige naam Wouter.

 Adrianus Gautier, Nederlands burgemeester
 Alfred Gautier (1858-1920), Zwitsers advocaat, rechter en hoogleraar
 Armand Gautier, Frans kunstschilder
 Cyril Gautier, Frans wielrenner
 Théophile Gautier, Frans schrijver
 Gautier (Mississippi), plaats in de VS
 Pleumeur-Gautier, Franse gemeente
 Gautier de Coincy, Frans abt en dichter
 Antoine Gautier (1825-1904), Frans notabele en verzamelaar, grondlegger van het museum voor muziekinstrumenten in Nice